Ла́зарево — название топонимов:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Лазарево (d) — деревня в Россонском районе Витебской области.

Босния и Герцеговина 
 Лазарево — местное сообщество в городе Баня-Лука Республики Сербской.

Латвия 
 Лазарево (d) — село в Латвии.

Россия

Владимирская область 
 Лазарево — село в Муромском районе.
 Лазарево — деревня в Собинском районе.

Вологодская область 
 Лазарево — деревня в Вологодском районе.

Воронежская область 
 Лазарево — бывшая усадьба, ныне историческая часть посёлка Отрадное Новоусманского района.

Еврейская автономная область 
 Лазарево — село в Ленинском районе.

Ивановская область 
 Лазарево — деревня в Шуйском районе.
 Лазарево — село в Юрьевецком районе.

Карелия 
 Лазарево (d) — бывший населённый пункт в Медвежьегорском районе.

Калининградская область 
 Лазарево (d) — бывший населённый пункт в Неманском районе.
 Лазарево (d) — посёлок в Правдинском районе.

Кировская область 
 Лазарево (d) — село в Уржумском районе.

Костромская область 
 Лазарево — деревня в Судиславском районе.
 Лазарево (d) — бывший населённый пункт в Судайском сельском поселении Чухломского района, у села Торманово.
 Лазарево (d) — бывший населённый пункт в Судайском сельском поселении Чухломского района, у бывшего села Никола-Вохтома.
 Лазарево (d) — бывший населённый пункт в Шарьинском районе.

Красноярский край 
 Лазарево — деревня в Абанском районе.
 Лазарево — село в Тюхтетском районе.

Ленинградская область 
 Лазарево — деревня в Лужском районе.

Московская область 
 Лазарево — деревня в Волоколамском районе.
 Лазарево — деревня в Егорьевском районе.
 Лазарево — деревня в Клинском районе.
 Лазарево — деревня в Сергиево-Посадском районе.

Нижегородская область 
 Лазарево — деревня в Богородском районе.
 Лазарево — деревня в Городецком районе.
 Лазарево — деревня в городском округе город Шахунья.

Новгородская область 
 Лазарево (d) — деревня в Боровичском районе.
 Лазарево (d) — бывший населённый пункт в Пестовском районе.

Пермский край 
 Лазарево — деревня в Верещагинском районе.

Псковская область 
 Лазарево — деревня в Куньинском районе.
 Лазарево — деревня в Локнянском районе.
 Лазарево — деревня в Печорском районе.
 Лазарево — деревня в Пушкиногорском районе.

Рязанская область 
 Лазарево (d) — деревня в Касимовском районе.

Свердловская область 
 Лазарево (d) — бывшая деревня, ныне урочище, в Шалинском городском округе.

Смоленская область 
 Лазарево — деревня в Починковском районе.

Тверская область 
 Лазарево (d) — деревня в Бежецком районе.
 Лазарево (d) — деревня в Западнодвинском районе.
 Лазарево (d) — деревня в Кимрском районе.
 Лазарево (d) — деревня в Ильинском сельском поселении Лихославльского района.
 Лазарево (d) — деревня в Толмачевском сельском поселении Лихославльского района.
 Лазарево (d) — деревня в Молоковском районе.
 Лазарево (d) — деревня в Ржевском районе.

Тульская область 
 Лазарево — посёлок в Щёкинском районе.
 Лазарево (d) — посёлок станции в Щёкинском районе.

Ярославская область 
 Лазарево — деревня в Ростовском районе.

Сербия 
 Лазарево — село в общине Зренянин Воеводины.
 Лазарево (d) — село в общине Обилич Косово и Метохии.

Разное 
 Лазарево (d) — ботанический заказник в Хмельницкой области Украины.
 Лазарево (d) — озеро в Иркутской области России.
 Лазарево — одно из названий озера Лазаревского в Карелии (Россия).
 Лазарево (d) — остановочный пункт в Еврейской автономной области России.
 Лазарево (d) — железнодорожная станция в Щёкинском районе Тульской области России.
 Лазарево (d) — железнодорожная станция в Сербии.

См. также 
 Лазарево Село (d) — бывший населённый пункт в Мошенском районе Новгородской области.
 Лазарево-Село (d) — село в Сербии.